Yurre peut signifier :

Toponyme 
 Espagne
 Yurre en espagnol ou Igorre en basque, est une municipalité et un village dans la province de la Biscaye ;
 Yurre en espagnol ou Ihurre en basque, est une commune appartenant à la municipalité de Vitoria-Gasteiz dans la province d'Alava.